Abernathy (Texas), plaats in de Verenigde Staten
 Ralph Abernathy (1926-1990), Amerikaans activist